'Abd al-Hamīd ibn Turk - Arabisch wiskundige
 Abdülhamit I - Ottomaanse sultan van 1774 tot 1789
 Abdülhamit II - Ottomaanse sultan van 1876 tot 1909
 Abdul Hamid (politicus) - politicus uit Bangladesh
 Abdul Hamid (1927) (1927-2019) - Pakistaanse hockeyspeler
 Abdul Hamid (1942) (1942) - Pakistaanse hockeyspeler
 Omar Karami, voluit Omar Abdul Hamid Karami - president van Libanon 1990-1992